Пляскин — русская фамилия. Известные носители:

 Пляскин, Василий Васильевич (епископ Венедикт; 1900—1976) — епископ Русской православной церкви.
 Пляскин, Иван Андреевич (1918—1977) — полный кавалер ордена Славы.